

Maison des Arts de Schaerbeek à Bruxelles.

Maison des Arts de Créteil.
 Maison des Arts du Plessis-Robinson.

Voir également 
 la Maison des Arts et Métiers, de la Société des ingénieurs Arts et Métiers, à Paris.